Gotta pode ser:

I Gotta Feeling
Something's Gotta Give
Gotta Get Away
You Gotta Move
Gotta Be Somebody
Something's Gotta Give (álbum)
U Gotta Feel Me
Gotta Go My Own Way

Desambiguação